Карл Эдуард фон Мартенс (часто также Эдуард фон Мартенс, ; 1831—1904) — немецкий анатом и зоолог.

Биография 
Он учился в университетах в Тюбингена, Штутгарта и Мюнхена. В 1860 году он принял участие в экспедиции в Восточную Азию в каччестве зоолога. После окончания экспедиции в 1862 году Мартенс участвовал в последующей поездке на Малайский архипелаг, продолжавшейся 15 месяцев. До своей смерти в 1904 году Мартенс работал в Зоологическом музее Берлина куратором малакологической коллекции, а также коллекции морских беспозвоночных.

Мартенс описал 155 новых родов, из них 150 новых родов моллюсков и примерно 1 800 новых видов, включая примерно 1 680 видов моллюсков, 39 ракообразных и 50 иглокожих.

Труды 
 1856. Conchyliologische Untersuchungen von Wilhelm Acton. Malakozoologische Blätter 3,194-197
 1857. Die Ampullarien des Berliner Museums. Malakozoologische Blätter 4,181-213
 1858. Ueber einige Velutina-Arten. Archiv für Naturgeschichte 24,145-151
 1858. Ueber einige Brachwasserbewohner aus den Umgebungen Venedigs. Archiv fur Naturgeschichte 24,152-208
 1859. Neue Heliceen von Mittelamerika. Malakozoologische Blätter 6,17-19
 1859. Neue Landschnecken aus Haiti. Malakozoologische Blätter 6,53-58
 1859. Ueber einige Land- und Süsswasser-Schnecken aus Venezuela. Malakozoologische Blätter 6,59-66
 1859. Beiträge zur Synonymie europäischer Binnenschnecken. Malakozoologische Blätter 6,127-178
 1860. Die Heliceen, nach natürlicher Verwandtschaft systematisch geordnet von J. Chr. Albers, Wilhelm Engelmann, Leipzig (mit J. Chr. Albers)
 1860. Drei neue Landschnecken. Malakozoologische Blätter 6,207-208
 1860. Verzeichnis der von Prof. Peters in Mosambique gesammelten Land- und Süsswasser-Mollusken. Malakozoologische Blätter 6,211-221
 1860. Die Japanesischen Binnenschnecken im Leidner Museum. Malakozoologische Blätter 7,32-61
 1860. On the Mollusca of Siam. Proceedings of the Zoological Society of London 1860,6-18
 1861. Malakologische Mittheilungen. Malakozoologische Blätter 7,225-228
 1863. Cyclostomacea in insulis Moluccis proprie sit dictis nec non ins. Halmahera Djilolo lecta et breviter descripta. Malakozoologische Blätter 10,83-87
 1863. Über die Landschnecken der Molukken. Malakozoologische Blätter 10,105-136
 1863. Ueber die Landschnecken der Inseln östlich von Java. Malakozoologische Blätter 10,169-180
 1863. Über neue mexikanische Landschnecken. Monatsberichte der Königlichen Preussischen Akademien der Wissenschaften zu Berlin 1861 November,540-542
 1863. Über seine Reise quer durch Sumatra im Jahre 1862. Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde 15,551
 1864. Drei central-asiatische Schnecken. Malakozoologische Blätter 11,114-119
 1864. Ein neuer Cyclotus. Malakozoologische Blätter 11,113-114
 1864. Malakologische Bemerkungen. 1. Zu Dohrn's und Heynemann's Aufzählungen der balearischen Schnecken. 2. Ueber Moitessieria Bourg. 3. Ueber die Gattung Bucculinus Adams. Malakozoologische Blätter 11,161-169
 1864. Über neue Cyclostomaceen und Helicinen aus dem indischen Archipel. Monatsberichte der Königlichen Preussischen Akademien der Wissenschaften zu Berlin 1861 Februar,116-121
 1864. Über eine neue Art von Rochen, Trygonoptera javanica aus Batavia und über neue Heliceen aus dem indischen Archipel. Monatsberichte der Königlichen Preussischen Akademien der Wissenschaften zu Berlin 1861 April,260-270
 1864. Diagnosen neuer Heliceen aus dem ostasiatischen Archipel. Monatsberichte der Königlichen Preussischen Akademien der Wissenschaften zu Berlin 1861 Juli,523-529
 1864g. Über eine Reihe fossiler Muscheln. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 162,345-351
 1864. Fossile Süsswasser-Conchylien aus Sibirien. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 162,345-351
 1864. Über seine Reisen im ostindischen Archipel im Jahre 1862. Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde 16,463
 1865. On the Australien species of Paludina. The Annals and Magazine of Natural History, ser.3 16,255-256
 1865. Descriptions of the new species of shells. The Annals and Magazine of Natural History, ser.3 16,428-432
 1865. Ueber die mexikanischen Binnen-Conchylien aus den Sammlungen von Deppe und Uhde im Berliner Museum. Malakozoologische Blätter 12,1-78
 1865d. Ueber ostasiatische und neuholländische Paludinen. Malakozoologische Blätter 12,144-151
 1865e. Zusätze zu dem Aufsätze über Binnen-Conchylien. Malakozoologische Blätter 12,151-153
 1865. Uebersicht der Land- und Süsswasser-Mollusken des Nil-Gebietes. Malakozoologische Blätter 12,177-207
 1865. Über neue Landschnecken aus Ost-Indien und über zwei Seesterne von Costa-Rica. Monatsberichte der Königlichen Preussischen Akademien der Wissenschaften zu Berlin 1861 Januar,51-59
 1866. Verzeichnis der von Dr. E. Schweinfurth im Sommer 1864 auf seiner Reise am rothen Meere gesammelten und nach Berlin eingesendeten zoologischen Gegenstände. Abhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 16,377-382
 1866. Conchological Gleanings. II. On some species of Assiminea. The Annals and Magazine of Natural History, ser.3 17,202-207
 1866. Uebersicht der Land- und Süsswasser-Mollusken des Nil-Gebietes. Malakozoologische Blätter 13,1-21
 1866. Ueber einige afrikanische Binnenconchylien. Malakozoologische Blätter 13,91-110
 1866. Genus. Lanistes Montfort. In: Novitates Conchologicae. Series Prima. Mollusca extramarina. Beschreibung und Abbildung neuer oder kritischer Land- und Süßwassermollusken., vol. 2 Pfeiffer, K. ed.,285-295
 1867. Die Preussische Expedition nach Ost-Asien. Nach amtlichen Quellen. Zoologischer Theil. Zweiter Band. Die Landschnecken, vol. 2, Königliche Geheime Ober-Hofbuchdruckerei, Berlin
 1867. Conchological Gleanings. VI. On the species of Argonauta. The Annals and Magazine of Natural History, ser.3 20,103-106
 1867. Ueberblick der Najadeen des indischen Archipels. Malakozoologische Blätter 14,10-17
 1867. Ueber einige Muscheln des oberen Nilgebietes. Malakozoologische Blätter 14,17-20
 1867. Neuer Bulimus. Malakozoologische Blätter 14,63-64
 1867. Ueber einige Landschnecken des oberen Amazonenstromgebietes. Malakozoologische Blätter 14,133-146
 1867. Ueber die ostasiatischen Limnaeaceen. Malakozoologische Blätter 14,211-227
 1868. Ueber einige ostasiatische Süsswasserthiere. Archiv für Naturgeschichte 34,1-64
 1868. Zwei neue Landschnecken aus Costarica. Malakozoologische Blätter 15,155-157
 1868. Ueber einige Heliceen vom Himalaya. Malakozoologische Blätter 15,162-165
 1868. Ueber drei Philippinische Cochlostylen. Malakozoologische Blätter 15,162-165
 1868. Ueber südbrasilianische Land-und Süsswassermollusken. Nach den Sammlungen von Dr. R. Hensel. Malakozoologische Blätter 15,169-217
 1868. Description of a new species. In: Novitates Conchologicae. Series Prima. Mollusca extramarina. Beschreibung und Abbildung neuer oder kritischer Land- und Süßwassermollusken., vol. 3 Pfeiffer, K. ed.,381
 1869. Mollusken. In: Baron Carl Claus von der Decken's Reisen in Ost-Afrika in den Jahren 1859-1865, vol. 3 Wissenschaftliche Ergebnisse, Part 1, Säugethiere, Vögel, Amphibien, Crustaceen, Mollusken und Echinodermen Kersten, O. ed.,53-66
 1869. Uebersicht der Land- und Süsswassermollusken der ostafrikanischen Küste von Cap Guardafui bis Port Natal nebst nächstliegenden Inseln. In: Baron Carl Claus von der Decken's Reisen in Ost-Afrika in den Jahren 1859-1865, vol. 3 Wissenschaftliche Ergebnisse, Part 1, Säugethiere, Vögel, Amphibien, Crustaceen, Mollusken und Echinodermen Kersten, O. ed.,148-160
 1869. Conchologische Notizen. Malakozoologische Blätter 16,72-88
 1869. Ueber einige abyssinische Schnecken. Malakozoologische Blätter 16,208-215
 1869. Conchylien aus Zanzibar zwischen Sesamsaamen. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 1,149-156
 1869. Die Deckel von Neritina, Nerita und Navicella, insbesondere deren Werth für die Systematik. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 1,179-181
 1870. Conchylien aus dem oberen Nilgebiet. Malakozoologische Blätter 17,32-36
 1870. Ueber Nassa reticulata L.. Malakozoologische Blätter 17,86-88
 1870. Über vier Arten Conchylien aus Samarkand. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Oktober,56-57
 1871. Die erste Landschnecke von Samarkand. Malakozoologische Blätter 18,61-69
 1871. Über die von Ehrenberg auf der sibirischen Reise mit Alex. v. Humboldt gesammelten asiatischen Süsswasser-Conchylien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juni,45-50
 1871. Donum Bismarckianum. Eine Sammlung von Südsee-Conchylien, Ferdinand Berggold, Berlin (mit B. Langkavel)
 1872. Conchylien aus Alaschka. Malakozoologische Blätter 19,78-99
 1872. Mollusken der Insel St. Helena. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 4,58-61
 1873. Description of a new species. In: Catalogue of the marine Mollusca of New Zealand, with diagnoses of the species, vol. Hutton, F.W. ed.
 1873. Critical list of the Mollusca of New Zealand contained in European collections, with references to descriptions and synonyms, Government printer, Wellington
 1873. Die Binnenmollusken Venezuela's. In: Festschrift zur Feier des hundertjähringen Bestehens der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, vol. Reichert, K.B. ed.,157-225
 1873. Sopra alcuni molluschi terrestri di Malta. Bullettino Malacologico Italiano 6,26-29
 1873. Ueber Land- und Süsswasser-Conchylien aus dem Peloponnes. Malakozoologische Blätter 20,31-50
 1873. Ueber Landschnecken aus Celebes. Malakozoologische Blätter 20,155-177
 1874. Sliznyaki Mollusca. In: Reise in Turkestan von Alexis Fedtschenkow. Auf Veranlassung des General-Gouverneurs von Turestan, General Kaufmann Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften in Moskau ed., vol. 2 Zoologischer Theil 1 Fedchencko, A.P. ed.
 1874. Ueber vorderasiatische Conchylien, nach den Sammlungen des Prof. Hausknecht. In: Novitates Conchologicae. Series Prima. Mollusca extramarina. Beschreibung und Abbildung neuer oder kritischer Land- und Süßwassermollusken., vol. 5 Pfeiffer, K. ed.
 1874. Ein neuer Cyclotus. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 1,56
 1874. Ueber einige südafrikanische Mollusken nach der Sammlung von Dr. G. Fritsch. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 1,119-146
 1874. Zusammenstellung der von Dr. Georg Schweinfurth in Afrika gesammelten Land- und Süsswasser-Conchylien. Malakozoologische Blätter 21,37-46
 1874. Beschreibung einer neuen Cochlostyla. Malakozoologische Blätter 21,46-47
 1874. Neue Helix-Arten aus China. Malakozoologische Blätter 21,67-69
 1874. Zusätze zu den Mollusken des Peloponneses. Malakozoologische Blätter 21,122
 1874. Eine neue Clausilie. Malakozoologische Blätter 21,157
 1874j. Conchylien der libyschen Wüste. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juni,63-66
 1874. Uebersicht der von Al. Fedtschenko in Turkestan gesammelten Conchylien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Mai,43-51
 1874. Fossile Süsswasser-Conchylien aus Sibirien. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 26,741-751
 1875. Die Gattung Neritina. In: Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz, vol. 2,1-64
 1875. Bemerkungen zu vorstehender Arbeit. O. von Moellendorff, Chinesische Landschnecken. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 2,126-135
 1875. Cristaria Reiniana n.sp.. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 2,136
 1875. Diagnose einer neuen Macrochlamys. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 2,214
 1875. Review of Pellegr. Strobel, Materiali per una malacostatica di terra e di aqua dolce dell'Argentina meridionale. Pisa 1875. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 2,268-276
 1875. List of land and freshwater shells collected by Mr. Osbert Salvin in Guatemala in 1873-1874. Proceedings of the Zoological Society of London 1875,647-649
 1875. Ostasiatische Land- und Süsswasser-Conchylien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Januar,2-4
 1875. Russische und Sibirische Conchylien, von Ehrenberg gesammelt. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,88-96
 1875. Binnen-Mollusken aus dem mittleren China. Malakozoologische Blätter 22,185-188
 1876. Review of W. Dybowski, Die Gasteropoden-Fauna des Baikal-Sees. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 3,181-184
 1876. Ueber einige Conchylien aus Westafrika. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 3,236-249
 1876. Conchylien von den Comoren. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 3,250-253
 1876. Landschnecken aus Costarica und Guatemala. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 3,253-261
 1876. Binnen-Mollusken von Chiwa. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 3,334-337
 1876. Einige neue griechische Schnecken. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 3,338-343
 1876. Ueber einige japanische Landschnecken. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 3,357-363
 1876. Transkaukasische Mollusken, von Dr. O. Schneider gesammelt. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 3,364-370
 1876. Die von Prof. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Land- und Süsswassermollusken. Monatsberichte der Königlichen Preussischen Akademien der Wissenschaften zu Berlin 1861 April,253-274
 1876. Eine neue transcaucasische Clausilie. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 8,90-91
 1876. Description of nonmarine Mollusca. In: Novitates Conchologicae. Series Prima. Mollusca extramarina. Beschreibung und Abbildung neuer oder kritischer Land- und Süßwassermollusken., vol. 4 Pfeiffer, K. ed.,145-171
 1876. Die Bulimus-Arten aus der Gruppe Borus. In: Novitates Conchologicae. Series Prima. Mollusca extramarina. Beschreibung und Abbildung neuer oder kritischer Land- und Süßwassermollusken., vol. 5 Pfeiffer, K. ed.,1-26
 1877. Die Gattung Neritina. In: Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz, vol. 2,65-144
 1877. Land- und Süsswasser-Schnecken von Puerto Rico. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 4,340-362
 1877. Helix schweinfurthi sp.n. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 4,368
 1877. Übersicht der während der Reise um die Erde in den Jahren 1874-1876 auf S.M. Schiff Gazelle gesammelten Land- und Süsswasser-Mollusken. Monatsberichte der Königlichen Preussischen Akademien der Wissenschaften zu Berlin 1861 Mai,261-291
 1877. Description of nonmarine Mollusca. In: Novitates Conchologicae. Series Prima. Mollusca extramarina. Beschreibung und Abbildung neuer oder kritischer Land- und Süßwassermollusken., vol. 5 Pfeiffer, K. ed.,29-38
 1877. Uebersicht über die von den Herren Hilgendorf und Dönitz in Japan gesammelten Binnemollusken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin April,97-123
 1877. Uebersicht der von Herrn Dr. O. Finsch und dem Grafen zu Waldburg-Zeil in Sibirien gesammelten Mollusken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,237-242
 1878. Die Gattung Neritiana.. In. Novitates Conchologicae. Series Prima. Mollusca extramarina. Beschreibung und Abbildung neuer oder kritischer Land- und Süßwassermollusken., vol. 2 Pfeiffer, K. ed.,145-208
 1878. Kaukasische Conchylien. In: Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntnis der Kaukasusländer, auf Grund seiner Sammelbeute, Schneider, O. ed.,11-34
 1878. Übersicht der von Hrn. J.M. Hildebrandt während seiner letzten mit Unterstützung der Akademie in Ostafrika ausgeführten Reise gesammelten Land- und Süsswasser-Conchylien. Monatsberichte der Königlichen Preussischen Akademien der Wissenschaften zu Berlin 1861 April,288-299
 1878. Ueber einige Conchylien aus den kälteren Meeresgegenden der südliche Erdhälfte. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Februar,20-26
 1878. Ueber einige Crustaceen und Mollusken, welche das zoologische Museum in letzter Zeit erhalten hat. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juni,131-135
 1879. Übersicht der von Herrn W. Peters von 1843 bis 1847 in Mossambique gesammelten Mollusken. Monatsberichte der Königlichen Preussischen Akademien der Wissenschaften zu Berlin 1861 Juli,727-749
 1879. Descriptions of nonmarine Mollusca. In: Novitates Conchologicae. Series Prima. Mollusca extramarina. Beschreibung und Abbildung neuer oder kritischer Land- und Süßwassermollusken., vol. 5 Pfeiffer, K. ed.,175-197
 1879. Vorzeigung einiger von H. Krone auf den Auklandinseln gesammelten Conchylien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin März,37-38
 1879. Vorzeigung von Landschnecken aus dem chinesischen Löss. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Mai,73-74
 1879. Ueber mehrerlei ausländische Conchylien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,99-105
 1879. Vorzeigung von mittelasiatischen Land- und Süsswasser-Schnecken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Oktober,122-126
 1880. Mollusken. In: Beiträge zur Meeresfauna der Insel Mauritius und der Seychellen, vol. Möbius, K. ed.,181-352
 1880. Aufzählung der von Dr. Alexander Brandt in Russisch-Armenien gesammelten Mollusken. Mélanges Biologiques 10,379-400
 1880. Aufzählung der von Dr. Alexander Brandt in Russisch- Armenien gesammelten Mollusken. Bulletin de L'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg 26,142-158
 1880. Description of non-marine Mollusca. Conchologische Mittheilungen 1,33-44
 1880. Vorzeigung einiger Conchylien aus den sogenannten Muschelbergen Brasiliens. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Oktober,123-125
 1880f. Über einige Landschnecken, welche Dr.O. Finsch auf der Karolinien gesammelt hat. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,143-147
 1880. Description of non-marine Mollusca. Conchologische Mittheilungen 1,1-32
 1881. Die Gattung Navicella.. In. Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz, vol. 2,1-40
 1881. Descriptions of non-marine Mollusca. Conchologische Mittheilungen 1,73-101
 1881. Description of non-marine Mollusca. Conchologische Mittheilungen 2,103-121
 1881. Land-Schnecken von Sokotora. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 13,134-138
 1881. Ueber mehrere Conchylien, theils aus Central-Asien, theils von S.M. Schiff Gazelle. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin April,63-67
 1881. Ueber mehrere von S.M. Schiff Gazelle von der Magelhaenstrasse, der Ostküste Patagoniens und der Kerguelen-Inseln mitgebrachte Meeres-Conchylien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Mai,75-80
 1881. Vorlegung einiger Squilliden aus dem zoologischen Museum in Berlin. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juni,91-94
 1881. Vorlegung zweier Binnenconchylien aus Angola. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Oktober,121-122
 1882. Die Gattung Navicella. In: Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz, vol. 2,41-56
 1882. Binne-Conchylien aus Angola und Loango. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 9,243-250
 1882. Über centralasiatische Mollusken. Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de St.-Pétersbourg Classe physico- mathématique 30,1-65
 1882. Ueber von Herrn Apollo Kuschakewitz gesammelte centralasiatische Land- und Süsswasser-Schnecken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,103-107
 1882. Vorzeigung zweier neuer Arten von Meer-Conchylien von der Expedition S.M. Sch. Gazelle. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,107
 1882. Ueber von den Gebrüdern Krause in Amerika gesammelte Conchylien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,138-143
 1883. Description of two species of land shells from Porto Rico. Annals of the New York Academy of Sciences 2,370-371
 1883. Conchylien von Salanga. Conchologische Mittheilungen 2,138-140
 1883. Mollusken von Sokotra. Conchologische Mittheilungen 2,140-152
 1883. Diagnosen neuer Arten. Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 10,81-84
 1883. Vorlegung einiger centralafrikanischer, von Dr. Böhm und Lieutenant Wissmann gesammelten Conchylien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Mai,71-74
 1883. Ueber einige von Ruhmer gesammelte Landschnecken und Reptilien aus der Cyrenaika. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,147-150
 1884. Ueber das Vorkommen einiger Landschnecken aus Sardinien und aus Südost-Borneo. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Dezember,195-199
 1885. Uebersicht der von Herrn Dr. Alfred Stübel im nördlichen Theil von Süd-Amerika gesammelten Binnen.Conchylien. Conchologische Mittheilungen 2,155-179
 1885. Binnenmollusken aus Mittel- und Ost-Asien. Conchologische Mittheilungen 2,179-185
 1885. Landschnecken aus dem Mittelmeer-Gebiet. Conchologische Mittheilungen 2,185-188
 1885. Afrikanische Binnenmollusken. Conchologische Mittheilungen 2,188-190
 1885. Ueber Bulimulus und Otostomus. Conchologische Mittheilungen 2,190-197
 1885. Vorlegung einiger centralasiatische Landschnecken von Fergana. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Februar,17-18
 1885. Vorläufige Mittheilung über die Molluskenfauna von Süd-Georgien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin März,89-94
 1885. Ueber neu erworbene Conchylien aus dem zoologischen Museum. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Dezember,190-194
 1885. Vorlegung von Landschnecken, welche zwischen Kairo und Koseir von Schweinfurth gesammelt wurden. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin März,87-89
 1885. Ueber brasilianische Land- und Süsswasser Mollusken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,147-149
 1886. Description of a new Physa. In: Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz, vol. 1 Clessin, S. ed.,350
 1886. Mollusca. In: M.M. Schepman, Systematische lijst, met beschrijving der nieuwe soorten.. In. Midden-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-Expeditie ... Deel IV Natuurlijke Historie, I Fauna, 3, vol. 3 Veth, P.J. ed.,5-18
 1886. Vorzeigungen einiger Land- und Süsswasser-Schnecken von Celebes und von der Goldküste. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,112-115
 1886. Vorzeigungen von Schweinfurth gesammelter subfossiler Süsswasser-Conchylien aus Aegyptien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Oktober,126-129
 1886. Ueber einige neue Landschnecken aus Mittel- und Süd-Amerika. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Dezember,161-162
 1886. Vorzeigungen einiger der von Dr. Gottsche in Japan und Korea gesammelten Land- und Süsswasser-Mollusken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Mai,76-80
 1886. Die Mollusken von Süd-Georgien nach der Ausbeute der Deutschen Station 1882-83. Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten 3,63-135 (mit G. Pfeffer)
 1887-1889. Die Gattung Nerita und Neritopsis. In: Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz, vol. 2,1-64
 1887. List of the Shells of Mergui and its Archipelago, collected for the Trustees of the Indian Museum, Calcutta, by Dr. John Anderson, F.R.S., Superintendent of the Museum. Journal of the Linnean Society of London Zoology 21,155-219
 1887. Vorlegung einer neuen Art von Lanistes. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juni,96-97
 1887. Vorlegung einiger Süsswassermuscheln aus Guatemala. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,106-108
 1888. Conus prometheus und Strombus fasciatus von Banji. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin April,63-64
 1888. Zwei neue Arten, Bulimus proclivis, Anodonta legumen. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin April,64-65
 1888. Dahinscheiden des Kaiser Friedrich. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juni,89
 1888. Conchylien aus Kamerun von Zeuner gesammelt, Limicolaria praetexta, n.sp.. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Oktober,148-149
 1889. Griechische Mollusken. Gesammelt von Eberh. von Örtzen. Archiv für Naturgeschichte 55,169-240
 1889. Descriptions of non-marine Mollusca. Conchologische Mittheilungen 3,1-19
 1889. Ueber südarabische Landschnecken. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 21,145-153
 1889. Eine neue Damara-Schnecke. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 21,154-155
 1889. Description of new species of Athoracophorus from New Zealand. In H. Simroth, Beiträge zur Kenntniss der Nacktschnecken. Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum 54,1-91
 1889. Südafrikanische Landschnecken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Oktober,160-165
 1889. Landschnecken aus Lykien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,182-183
 1889. Landschnecken von Sinai. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Dezember,200-201
 1890-1901. Land and freshwater Mollusca. In. Biologia Centrali-Americana, vol. Godman, F.D. & Salvin, O. ed.
 1890. Neue Landschnecke aus Tripoli. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin April,79-80
 1890. Landschnecken aus dem Pondo-Land. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Mai,85-88
 1890. Eine am Kilimandscharo gesammelte Landschnecke. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,132
 1891. Landschnecken des Indischen Archipels. In: Ergebnisse einer Reise in Niederländisch Ost-Indien, vol. Weber, M. ed.,209-263
 1891. Von Stuhlmann und Emin Pascha in Ukwere, etc. gesammelte Land- und Süsswasser-Conchylien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Januar,13-18
 1891. Neue Art von Süsswassermuscheln aus Westafrika, Cyrenoida rhodopyga. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Januar,18
 1891. Die von Preuss in Kamerun gesammelten Land- und Süsswasser-Mollusken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Februar,29-34
 1891. Süsswasser-Mollusken des malayischen Archipels und einen neuer Unio aus Borneo. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juni,109-112
 1891. Neue Art von Zonites von der Insel Cerigo. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,148
 1892. Über einige neue Arten von Land- und Süsswasser-Mollusken aus Uganda und dem Victoria-Nyansa. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Februar,15-19
 1892. Ueber die von Dr. Stuhlmann in Nordost-Afrika gesammelten Land- und Süsswasser-Mollusken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,174-181
 1892. Beschreibung vier neuer Afrikanischer Conchylien-Arten. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,181-183
 1894. Description of a new Limicolaria. In: W.Kobelt, Die Genera Livihacia, Pseudachatina, Perideris, Limicolaria, und Homorus. In: Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz, vol. 1,72
 1894. Afrikanische Binnenmollusken. Conchologische Mittheilungen 3,1-10
 1894. Aus Südamerika. Conchologische Mittheilungen 3,10
 1894. Landschnecken aus Neu-Guinea und den umliegenden Inseln. Conchologische Mittheilungen 3,10-16
 1894. Mollusken.. In. Zoologische Forschungsreisen in Australien und dem malayischen Archipel, ser. Denkschriften der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena, 8, vol. 5 Semon, R. ed.,83-96
 1894. Diagnose neuer Arten. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 26,135-136
 1894. In Paraguay gesammelte Mollusken, insbesondere einige Varietäten von Odontostromus striatus. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,163-170
 1894. Neue Süsswasser-Conchylien aus Korea. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Oktober,207-217
 1895. Esplorazione del Giuba e dei Suoi Affluenti compiuta dal Cap. V. Bottego durante gli anni 1892-93 sotto gli auspicii della Società Geografica Italiana. Risultati Zoologici. IV. Molluschi terrestri e d'aqua dolce. Annali del Museo civico di storia naturale di Genova 35,63-66
 1895. Description of a new species. In: H. Rolle, Beitrag zur Fauna von Mexiko. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 27,129-131
 1895. Neue Land- und Süsswasser-Schnecken aus Ost-Afrika. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 27,175-187
 1895. Mollusken von Paraguay. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin März,33-35
 1895. Neue Arten von Landschnecken aus den Gebirgen Ost-Afrikas. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juni,120-129
 1895. Neuer Buliminus aus Süd-Arabien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juni,129-130
 1895. Einige ostafrikanische Achatinen. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Juli,145-146
 1896. Landschnecken von den Inseln Lombok und Boneratu. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Dezember,157-165
 1897. Süss- und Brackwasser Mollusken des Indischen Archipels.. In. Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederländisch Ost-Indien, vol. 4 Weber, M. ed.,1-331
 1897. Beschalte Weichthiere Deutsch-Ost-Afrikas. In: Deutsch-Ost-Afrika, vol. 4 Stuhlmann, F. ed.
 1897. Conchologische Miscellen II. 1. Ueber einige Olividen. 2. Columbella und Nassa. 3. Scalaria, Lippistes und Laciniorbis. 4. Voluta und Mitra. Archiv für Naturgeschichte 63,157-180
 1897. Neue Arten und Varietäten. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 29,178-180
 1898. Land- und Süsswasser-Mollusken der Seychellen nach den Sammlungen von Dr. Aug. Brauer. Mitteilungen aus der Zoologischen Sammlung des Museums für Naturkunde in Berlin 1,1-94
 1898. Einige kleine Landschnecken von der Cocosinsel. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,156-160
 1898. Die Diagnosen dreier neuer Arten von Landschnecken aus Niederländisch-Indien. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,160-161
 1899. Mollusca. In: Symbolae Physicae sei icones adhuc ineditae corporum naturalium novorum aut minus cognitorum quae ex per Libyam ... . Zoologica Carlgren, F., Hilgendorf, F., Martens, E.v., Matschie, P., Tornier, G. & Weltner, W. ed.,11-12
 1899. Conchologische Miscellen III. 1. Neue Land-Schnecken aus Niederländisch-Indien. 2. Binnen-Conchylien aus Ober-Birma. Archiv für Naturgeschichte 65,27-48
 1900. Über Land- und Süßwasserschnecken aus Sumatra. Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 32,1-18
 1900. Ueber einige Landschnecken aus dem südwestl. Marokko. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 32,121-123
 1900. Neue Fissurella aus Südbrasilien. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 32,187
 1900. Einige neue Arten südafrikanischer Landschnecken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin März,117-119
 1900. Einige neue von Dr. Füllborn in Deutsch-Ostafrika gesammelte Landschnecken. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Oktober,177-180
 1901. Diagnosen neuer Arten. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 33,148-149
 1901. Einige neue Meer-Conchylien von der deutschen Tiefsee-Expedition. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Januar,14-26
 1901. Eine neue Süsswasserschnecke aus Kamerun. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Januar,26-27
 1902. Neue Unioniden aus Tonkin und Anam. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 34,130-135
 1902. Ueber einige Schnecken der Cocosinseln. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin März,59-62
 1902. Einige neue Arten von Meer-Conchylien aus den Sammlungen der deutschen Tiefseeexpedition unter der Leitung von Prof. Carl Chun 1898-99. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,237-244
 1903. Ueber einige Schnecken der Cocosinsel. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin März,59-62
 1903. Süsswasser-Conchylien vom Südufer des Tsad-Sees. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Januar,5-10
 1903. Land- und Süsswasser-Conchylien von Ost-Borneo. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin November,416-428
 1903. Neue Meer-Conchylien aus den Sammlungen der deutschen Tiefseeexpedition. Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 35,97-105
 1904. Die beschalten Gastropoden der deutschen Tiefsee-Expedition, 1898-1899.. In. A. Systematisch-geographischer Theil., vol. 7 Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer "Valdivia" 1898-1899,1-146
 1904. Anhang VII. Mollusken.. In. Die Kalahari. Versuch einer physisch-geographischen Darstellung der Sandfelder des südafrikanischen Beckens Passarge, S. ed.,754-759
 1905. Koreanische Süsswasser-Mollusken. Zoologische Jahrbücher 8,23-70
 1908. Beschreibung einiger im östlichen Borneo von Dr. Martin Schmidt gesammelten Land- und Süsswasser-Conchylien. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 4,249-292 (mit J. Thiele)

Примечания

Литература 
 Alan R. Kabat, Kenneth J. Boss: Karl Eduard von Martens (1831-1904). His Life and Works. University Press, Harvard, Mass. 1997

Ссылки 
 Портрет Эдуарда фон Мартенса

Зоологи Германии
Малакологи Германии